Сена може значити:

 Сена (име), женско име
 Сена, река у Француској
 Сена (Кучево), насеље у општини Кучево у Браничевском округу
 сена (биљка), лековита биљка сена
 Сена и Марна, департман у северној Француској
 Приморска Сена, департман у северној Француској
 Сенка, други назив за сенку
 Аиртон Сена, бразилски Формула 1 возач